Сергей Ти́мченко:
 Тимченко, Сергей Трофимович (1903—1971) — заместитель председателя Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов.